Петър Коджабашиев може да се отнася за:

 Петър Коджабашиев (1830 – 1928), български свещеник и революционер, деец на ВМОРО от Серменин, Гевгелийско;
 Петър Коджабашиев, български революционер, деец на ВМОРО от Долно Броди, Неврокопско.